

Architettura 
 Vauxhall – edificio storico situato nel parco di Bruxelles, in Belgio

Geografia 
Canada
 Vauxhall – località della provincia dell'Alberta, nella divisione No. 2.
Inghilterra
 Vauxhall – quartiere di Londra
 Vauxhall – stazione della linea Victoria della metropolitana di Londra
 Vauxhall Gardens – giardini londinesi, non più esistenti

Altro 
 Vauxhall Motors – casa automobilistica